Хосе Агирре:
 Агирре, Хосе Антонио (1904—1960) — испанский баскский политик, деятель баскского национализма, первый президент (леэндакари) автономного сообщества Страна Басков.
 Агирре, Хосе Мария (1896—1933) — баскский поэт, драматург, журналист и общественный деятель, известный под псевдонимом Шабьер Лисарди.
 Агирре, Хосе Саэнс де (1630—1699) — испанский богослов и кардинал.
 Агирре Гайнсборг, Хосе (1909—1938) — боливийский деятель рабочего и троцкистского движения.